Municipio de Sarcoxie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sarcoxie (condado de Jefferson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Sarcoxie (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper.